Беліз:

 Беліз — країна в Центральній Америці, на півострові Юкатан.
 Беліз — найкрупніше місто і порт у Белізі.
 Беліз — округ в Белізі.
 Беліз — річка у Гватемалі і Белізі.

Посилання